Рокеах («парфюмер») — термин еврейского происхождения.

 «Рокеах» (Ha-Roḳeaḥ; изд. 1505) — сочинение талмудиста XIII века Элеазара из Вормса, бывшее настольной книгой евреев на протяжении нескольких столетий.

Персоналии
 Элеазар Рокеах (ок. 1176—1238) — германский раввин-галахист и каббалист из Вормса; автор сочинения «Рокеах» (изд. 1505).
  (или Элиезер Лев; Элеазар Леви; 1758—1837) — талмудист первой половины XVIII века.
  (Сар Шолом, то есть «Князь мира»; 1781—1855) — первый раввин в Белзе (белзский хасидик).

См. также 
 Рокич ()

Примечания